Лала:
 Лала (1876—1927) — индийский кавалер креста Виктории.
 Лала (река)
 Лала (титул) — наставник наследных принцев в Османской империи и Сефевидском государстве.
 Лала, Ян (род. 1938) — чехословацкий футболист.